O Unió Esportiva Sant Julià é um clube andorrano com sede na cidade de Sant Julià de Lòria. O clube foi fundado em 1982. Os seus jogos em casa são disputados no Estádio Comunal de Aixovall.

O clube é um dos mais vitoriosos de Andorra sendo bicampeão do  Campeonato de Futebol de Andorra e pentacampeão da Taça de Andorra e Supertaça de Andorra.

Possui ao longo de sua história a passagem de diversos jogadores sul-americanos entre brasileiros, uruguaios e argentinos algo não muito praticado por outros clubes de Andorra.

Títulos 
 Campeonato de Futebol de Andorra: 2004/2005 e 2008/2009.
 Taça de Andorra (5): 2008, 2010, 2011, 2014 e 2015.
 Supertaça de Andorra (6): 2004, 2009, 2010, 2011, 2014 e 2018

Ligações externas 
 Federação de Futebol de Andorra

Sant Julià
Clubes de futebol fundados em 1982